Andrew Howard Brannan (1948- ), criminel américain ;
 Charles F. Brannan (1903-1992), homme politique américain ;
 Jay Brannan (1982- ), auteur, compositeur et interprète américain ;
 Samuel Brannan (1819–1889), un homme d'affaires américain.